Slovo čop má více významů:

 čop (úder) –  druh úderu míče v některých sportech používajících raketu či pálku 
 Čop –  město v jihozápadním cípu Zakarpatské oblasti na západní Ukrajině.

Příjmení 
 Duje Čop – chorvatský fotbalista
 Iztok Čop – slovinský veslař
Marián Čop  – slovenský luterský duchovní

Související články 
 cop (rozcestník)

Externí odkazy